Sophia (Virgínia Ocidental) — cidade dos Estados Unidos
 251 Sophia — asteroide da cintura principal
 Prémios Sophia — troféus cinematográficos portugueses 
 Sophia de Mello Breyner Andresen - escritora portuguesa 

Sabedoria — ;